Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des deux lettres M et B.

Noms 
 Milton Bradley Company (plus connue sous le nom de MB) est une compagnie américaine éditrice de jeux de société et vidéo.
  Micro Brulant (plus connue sous le nom de MB) est un rappeur montréalais

Codes 
 MB, Manitoba, province canadienne ;
 MB, Martinique, dans la liste des codes de pays FIPS 10-4 ;
 MB, MNG Airlines, selon la liste des codes IATA.

Sigles, abréviations et symboles 
 Myoglobine, protéine porteuse de l'oxygène dans les tissus musculaires ;
 mb, symbole du millibarn ;
 mb, symbole obsolète pour le millibar (désormais mbar) ;
 Mb, symbole obsolète pour le mégabar (désormais Mbar) ;
 mB, millibel ;
 MB, mégabyte, à ne pas confondre avec mégabit ou avec le mégaoctet qui est basé sur un byte de exactement 8 bits ;
 Mb, signifie mégabit, à ne pas confondre avec Mo (mégaoctet) ou MB (mégabyte) ;
 MB, Mercedes Benz ;
 MB Trac, tracteur Mercedes Benz ;
 MB, Mouvement Bonificateur, organisation politique et idéaliste française secrète ;
 MB, Milton Bradley Company, connue sous le nom de MB jeux en France, marque de l'éditeur de jeux Hasbro ;
 MB ou M&B, le jeu vidéo Mount and Blade ;
 MB, nom d'artiste fréquemment utilisé par Maurizio Bianchi ;
 MB, est l'abréviation de Matthew Bellamy du groupe anglais Muse ;
 MB, est l'abréviation du groupe Mindless Behavior ;
 MB, est l'abréviation de Mondial Basket ;
 MB, abréviation du Moniteur belge ;
 M.B., abréviation de Médaille de la bravoure ;
 MB, abréviation de .
 MB, abréviation de « my bad » en anglais.

Autres 
 Mb, digramme de l'alphabet latin ;
 MB, Maya Binary, format propriétaire utilisé par le logiciel Maya ;
 Mb est une unité de mesure en biologie moléculaire ;
 Martin MB est un bombardier.

Code